Lambton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lambton (del av en befolkad plats), New South Wales, Newcastle,

Kanada 

 Lambton (kommun), Québec, Estrie, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar